Oulu (stad), een stad in Finland
Oulu (provincie), een voormalige provincie van Finland